Faldellín (de faldilla) puede referirse a:
 Faldellín, falda corta que cuelga de la cintura para abajo hasta las rodillas.
 Faldellín (shenti egipcio), faldilla masculina de tela del Antiguo Egipto.
 Faldellín guayaquileño, guardapiés de la indumentaria folclórica de Guayaquil (Ecuador).